Левонкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Левонкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн